Le terme « La La Land » est souvent une référence à Los Angeles et plus particulièrement à Hollywood ; c'est aussi une expression désignant ce qui est déconnecté de la réalité (d'après Merriam-Webster).

La La Land peut aussi faire référence à :

Musique 
 La La Land, une chanson de 2001 composée par Kathy Valentine et Charlotte Caffey et interprétée par les Go-Go's ;
 La La Land, une chanson de 2001 composée et interprétée par Green Velvet ;
 , un label discographique américain fondé en 2002, spécialisé dans les bandes originales de films ;
 La La Land, une chanson de 2008 écrite par les Jonas Brothers et Demi Lovato, et interprétée par cette dernière ;
 La La Land, une chanson de DVBBS et Shaun Frank en collaboration avec Delaney Jane, sortie en 2016.
 La La Land, la bande originale de la comédie musicale La La Land sortie en 2016 ;
 La La Land, un album du groupe de rock américain Wax Fang ;

Cinéma 
 La La Land, un film américain réalisé par Damien Chazelle en 2016.